Arc réflexe peut se référer à :
 Chaine neuronale courte automatisé par apprentissage ou par l'inné (limitant l'usage du cerveau et de la conscience), entrainant un acte moteur flash, quasi immédiat, à partir d'une ou quelques perceptions conjointes extéroceptives (venant des cinq sens) comme proprioceptives déclenchant un enchainement neuromoteur coordonné réalisant un acte rapide :
 arcs réflexes basiques innés, indépendant de la volonté.
 arcs réflexes construits : apprentissage, développement enfantin. 
 arcs réflexes de compétences spécifiques développé par des spécialistes d'une technique.
 Une arme proche de l'arc recourbé